

Patronyme 

Les Chifflet sont une famille d'érudits originaires de Besançon, au service de l'Espagne et parfois de la France, ayant joué un rôle important en Franche-Comté et en Flandres du . Ils se sont particulièrement illustrés dans les sciences historiques (histoire, numismatique, antiquités), la médecine, la théologie et l'étude des langues.

 Claude Chifflet (1541-1580), jurisconsulte comtois ;
 Jean-Jacques Chifflet (1588-1660), neveu du précédent, médecin, antiquaire et archéologue comtois ;
 Jean Chifflet (1614-1666), fils de Jean-Jacques, ecclésiastique comtois ;
 Jules Chifflet (1615-1676), jurisconsulte et historien comtois ;
 Pierre-François Chifflet (1592-1682), frère de Jean-Jacques, jésuite et numismate comtois ;
 Philippe Chifflet (1597-1663), frère du précédent, ecclésiastique comtois ;
 Laurent Chifflet (1598-1658), frère du précédent, jésuite et linguiste comtois.

Autre 
 Marie-Bénigne-Ferréol-Xavier de Chifflet d'Orchamps, homme politique français (1766-1835).
 Jean-Paul Chifflet (1949-2017), banquier français et directeur général de Crédit agricole ;